Balti može označavati:
Balti (narod), tibetsko-burmanski narod iz Baltistana u Pakistanu i Indiji.
Balti ili Baltički narodi, skupina indoeuropskih naroda uz Baltičko more.